Самош () — село в Сербии, в общине Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1247 жителей (по переписи населения 1991 года — 1438 жителей).

Демография 
В селе Самош, по переписи 2002 года проживали 1019 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 45,0 лет (42,5 года у мужчин и 47,5 года у женщин). В селе есть 475 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,63.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины